Юрий Ларин:
 Ларин, Юрий Алексеевич (род. 1942) — заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер России.
 Ларин, Юрий Анатольевич (1922—1981) — командир взвода, старшина. Полный кавалер ордена Славы.
 Ларин, Юрий Николаевич (1936—2014) — российский художник, живописец и график.
 Ларин, Юрий Яковлевич (род. 1940) — российский тубист и педагог.
 Ларин, Юрий (настоящее имя Михаил Залманович Лурье; 1882—1932) — деятель российского революционного движения.